Sleeping with Big Ben est un album du chanteur pop franco-britannique MeeK sorti uniquement sur le marché japonais en 2003 (sur le label Minf Records.) Il s'agit d'un album dans lequel MeeK revisite dans un traitement vocal et acoustique 14 titres des Beatles.  Sur la photo de pochette, on peut voir MeeK allongé de tout son long les bras en croix à même le macadam devant le bâtiment du Parlement britannique à Londres (et devant la tour du Big Ben donc, d'où le titre.)  Comme à son habitude, MeeK joue de tous les instruments et chante toutes les parties vocales sur le disque. L'album est devenu dans son édition physique originale japonaise avec obi un collector très populaire parmi les fans des Beatles du monde entier.

L'album est sorti en digital sur les plateformes de téléchargement légal le , 8 ans après sa sortie japonaise initiale.

Morceaux 
 Strawberry Fields Forever
 You've got to hide your love away
 Here, There and Everywhere
 I don't want to spoil the party
 We Can Work It Out
 Here Comes the Sun (signée George Harrison)
 I will
 And your bird can sing
 If I fell
 Happiness is a Warm Gun
 Two of us
 Across the Universe
 Yellow Submarine
 Honey pie (enregistré en live)

Toutes les chansons (à l'exception de "Here comes the sun") sont signées John Lennon et Paul McCartney.

Album musical sorti en 2003
Album de Meek